Amerikaanse ambassade (Berlijn)
 Amerikaanse ambassade (Boedapest)
 Amerikaanse ambassade (Den Haag)
 Amerikaanse ambassade (Moskou)
 Amerikaanse ambassade (Oslo)
 Amerikaanse ambassade (Ottawa)
 Amerikaanse ambassade (Parijs)
 Amerikaanse ambassade (Praag)
 Amerikaanse ambassade (Rome)
 Amerikaanse ambassade (Brussel)